

Голіок — місто, штат Колорадо
 Голіок — місто, штат Массачусетс